Korýtka bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

 Korýtka, Ortsteil von Pláně, Okres Plzeň-sever
 Korýtka (Svojanov), Ansiedlung von Svojanov, Okres Svitavy